Жемчужный — топоним и фамилия.

Известные носители 
 Жемчужный, Виталий Леонидович (1898—1966) — советский сценарист и режиссёр.
 Жемчужный, Георгий Николаевич (1945—2021) — советский и российский цыганский актёр и режиссёр, народный артист Российской Федерации (1998).
 Жемчужный, Николай Михайлович (1923—1993) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР. Основатель цыганской династии Жемчужных.
 Жемчужный, Сергей Федорович (1873—1929) — российский и советский химик-неорганик и металлограф.

Топоним

Белоруссия 
 Жемчужный — агрогородок в Барановичском районе Брестской области.

Россия 
 Жемчужный — посёлок в Крымском районе Краснодарского края.
 Жемчужный — посёлок в Гайнском районе Пермского края.
 Жемчужный — посёлок в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Жемчужный — посёлок в Ширинском районе Хакасии.

См. также 
 Жемчужная
 Жемчужников